«Но́вая звезда́» () — ежегодный всероссийский телевизионный конкурс исполнителей песни, проводящийся с 2015 года в Москве на телеканале «Звезда» среди вокалистов из всех субъектов Российской Федерации.

Организаторы конкурса — телеканал «Звезда» и Министерство обороны Российской Федерации.

Особенностью шоу является необычайно широкая палитра музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до этники.

В конкурсе от каждого субъекта Российской Федерации может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив), исполняющий песню длительностью не более трёх-четырёх минут. Во время выступления на сцене должно выступать не более пяти артистов одновременно. Победителем конкурса становится тот, кто наберёт в гала-концерте наибольшее число голосов зрителей путём SMS-голосования в прямом эфире.

Главный приз конкурса — солидное денежное вознаграждение.

Конкурс «Новая звезда» стал первым в истории страны музыкальным состязанием, в котором принимают участие представители всех 85-ти субъектов Российской Федерации.

Премьера вокального конкурса «Новая звезда» состоялась 7 февраля 2015 года на телеканале «Звезда». Ведущей первого сезона конкурса была Аврора. Премьерные выпуски выходили по субботам в 21:20 (выпуски первого тура выходили в 18:20).

Гала-концерт I Всероссийского ежегодного вокального конкурса «Новая звезда» прошёл 10 мая 2015 года в прямом эфире из атриума здания Национального центра управления обороной Российской Федерации.

29 июня 2015 года стартовал кастинг участников второго сезона конкурса, а 30 января 2016 года на телеканале «Звезда» состоялась премьера второго сезона, ведущим которого стал актёр Оскар Кучера. Премьерные выпуски выходили по субботам в 19:15.

Гала-концерт II Всероссийского ежегодного вокального конкурса «Новая звезда» прошёл 7 мая 2016 года в прямом эфире из атриума здания Национального центра управления обороной Российской Федерации.

13 февраля 2017 года стартовал кастинг участников третьего сезона конкурса, а 1 января 2018 года на телеканале «Звезда» состоялась премьера третьего сезона, ведущим которого вновь стал актёр Оскар Кучера. Премьерные выпуски выходили в новогодние праздники в 22:00.

Гала-концерт III Всероссийского ежегодного вокального конкурса «Новая звезда» прошёл 21 марта 2018 года из атриума здания Национального центра управления обороной Российской Федерации, а телевизионная версия Гала-концерта была показана 25 марта 2018 года.

28 апреля 2018 года стартовал кастинг участников четвёртого сезона конкурса. Его трансляция началась 23 декабря 2018 года. Премьерные выпуски отборочного этапа выходили в предновогодние дни в 21:30, полуфиналы и финал выходили в первые дни Нового года в это же время.

Гала-концерт IV Всероссийского ежегодного вокального конкурса «Новая звезда» прошёл 20 марта 2019 года из атриума здания Национального центра управления обороной Российской Федерации, а телевизионная версия Гала-концерта была показана 9 мая 2019 года.

25 марта 2019 года стартовал кастинг участников пятого сезона конкурса. Его трансляция началась 31 декабря 2019 года. Премьерные выпуски отборочного этапа выходили 31 декабря 2019 года с 12:30 до 23:55, полуфиналы и финал выходили в первые дни Нового года в 21:30.

1 февраля 2020 года стартовал кастинг участников шестого сезона конкурса. Его трансляция началась 17 апреля 2021 года. Премьерные выпуски отборочного этапа выходили по субботам в 22:30, финал выходил 13 и 14 июня 2021 года в 21:00.

17 апреля 2021 года стартовал кастинг участников седьмого сезона конкурса. Его трансляция началась 9 апреля 2022 года. Премьерные выпуски выходят по субботам в 22:30.

9 апреля 2022 года стартовал кастинг участников восьмого сезона конкурса.

Члены жюри

Первый сезон

Постоянные 
 Максим Дунаевский — председатель жюри, советский и российский композитор; народный артист России.
 Вадим Ананьев — ведущий солист ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, прапорщик; народный артист России.
 Василий Бархатов — российский оперный режиссёр; 6-кратный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель Национальной молодёжной премии «Прорыв» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
 Зара — российская эстрадная фолк-певица и актриса; 4-кратная обладательница премии «Золотой граммофон».
 Юрий Николаев — советский и российский теле- и радиоведущий; народный артист России.

Сменные 
 Игорь Бутман — советский и российский саксофонист; народный артист России.
 Александр Маршал — советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен.

Второй сезон

Постоянные 
 Максим Дунаевский — председатель жюри, советский и российский композитор; народный артист России.
 Василий Бархатов — российский оперный режиссёр; 6-кратный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель Национальной молодёжной премии «Прорыв» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
 Зара — российская эстрадная фолк-певица и актриса; 4-кратная обладательница премии «Золотой граммофон».
 Юрий Николаев — советский и российский теле- и радиоведущий; народный артист России.
 Денис Майданов — российский автор и исполнитель песен, композитор, поэт, актёр, музыкальный продюсер, лауреат многих музыкальных премий.

Сменные 
 Елена Лаптандер — певица и исполнительница ненецких, русских и украинских народных песен; победительница 1-го сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда».
 Дмитрий Харатьян — советский и российский актёр; народный артист России.

Третий сезон

Постоянные 
 Максим Дунаевский — председатель жюри, советский и российский композитор; народный артист России.
 Василий Бархатов — российский оперный режиссёр; 6-кратный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель Национальной молодёжной премии «Прорыв» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
 Зара — российская эстрадная фолк-певица и актриса; 6-кратная обладательница премии «Золотой граммофон»; заслуженная артистка России.
 Юрий Николаев — советский и российский теле- и радиоведущий; народный артист России.
 Дмитрий Харатьян — советский и российский актёр; народный артист России.

Сменные 
 Анита Цой — российская эстрадная певица; лауреат многих музыкальных премий; заслуженная артистка России.
 Елена Комарова — солистка группы «Калина Фолк»; финалистка 2-го сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда».

Четвёртый сезон

Постоянные 
 Максим Дунаевский — председатель жюри, советский и российский композитор; народный артист России.
 Леонид Якубович — советский и российский телеведущий; актёр; сценарист; писатель; продюсер; народный артист России.
 Зара — российская эстрадная фолк-певица и актриса; общественный деятель; 6-кратная обладательница премии «Золотой граммофон»; заслуженная артистка России.
 Олег Масленников-Войтов — российский актёр театра и кино; певец; телеведущий.
 Юрий Николаев — советский и российский теле- и радиоведущий; народный артист России.

Сменные 
 Юрий Маликов — советский и российский музыкант-исполнитель; создатель и руководитель ВИА «Самоцветы»; народный артист России.

С пятого сезона

Постоянные 
 Максим Дунаевский — председатель жюри, советский и российский композитор; народный артист России.
 Роман Емельянов — российский телерадиоведущий, продюсер, журналист, актёр, автор песен, писатель, общественный деятель.
 Зара — российская эстрадная фолк-певица и актриса; общественный деятель; 6-кратная обладательница премии «Золотой граммофон»; заслуженная артистка России.
 Юлия Савичева — российская эстрадная певица.
 Юрий Николаев — советский и российский теле- и радиоведущий; народный артист России.

Сменные (седьмой сезон) 
 Дмитрий Харатьян — советский и российский актёр; народный артист России.
 Наргиз — советская, российская и узбекская певица; рок-музыкант.

Формат и правила

Основные положения 
По состоянию на 2016 год, действуют следующие правила:
 Каждый субъект Российской Федерации, участвующий в конкурсе, должен предложить организаторам своих участников и их певческий репертуар.
 Участники должны быть уроженцами этого субъекта Российской Федерации.
 Организаторы конкурса из числа участников, предложенных субъектом Российской Федерации, выбирают одного представителя и утверждают его песенный репертуар.
 Основными критериями организаторов для отбора представителей являются сильные вокальные данные, артистичность и оригинальность.
 Конкурс состоит из пяти этапов: «Первый тур», «Второй тур», «Полуфинал», «Финал» и «Гала-концерт».
 Победителем признаётся тот субъект Российской Федерации, чей представитель наберёт наибольшее количество зрительских sms-сообщений.

Требования к песне 
 Песни на «Новой звезде» являются хитами разных жанров и эпох.
 Выбор жанра исполняемой песни для «Первого тура» остаётся за участником, но согласуется с организаторами конкурса.
 Репертуар «Второго тура» и «Полуфинала» участники получают от организаторов конкурса.
 Композиции «Гала-концерта» — сюрприз для конкурсантов. Каждый из участников, прошедших в «Гала-концерт», тянет жребий с названием песни, которую ему предстоит исполнить. Это может быть и абсолютно новое произведение, предоставленное известным композитором, либо неожиданная кавер-версия старого хита.
 Максимально возможная продолжительность песни на «Первом этапе» — 3 минуты, на Втором и последующих этапах — 4 минуты.
 На сцене могут находиться не более пяти артистов (исполнителей, их бэк-вокалистов, подтанцовки) одновременно.
 От исполнителей требуется «живое» пение, использование фонограммы голоса запрещено. Поначалу разрешалось только использование «минусовки», то есть записи аккомпанемента (без бэк-вокала), но с третьего сезона живое исполнение участников сопровождает на сцене группа бэк-вокалистов.
 Песня может быть исполнена на любом языке.

Требования к участникам 
 Возраст участников — от 16 до 45 лет включительно.
 Участники должны быть уроженцами того субъекта Российской Федерации, который они представляют.
 Национальность исполнителей не имеет значения.
 Участникам запрещено появляться на сцене и съёмочной площадке в непристойном виде и совершать действия провокационного характера.

Требования к членам жюри 
 Конкурсантов оценивают 5 членов жюри.
 Все члены жюри обладают профессиональным опытом и осуществляют свою деятельность в области телевидения и музыкальной эстрады.

Система судейства 
 В «Первом туре» выступления исполнителей оценивают члены жюри.
 Со «Второго тура» и до «Полуфинала» к баллам членов жюри добавляются баллы от телезрителей.
 Телезрителям даётся строго определённое время, с момента выхода в эфир выпуска «Новой звезды», в котором было объявлено о старте голосования, чтобы выразить свои предпочтения посредством отправки sms-сообщений.
 По итогам голосования членов жюри и телезрителей из каждого выпуска «Второго тура» в «Полуфинал», а также из «Полуфинала» в «Гала-концерт» пройдут только по 6 участников.
 Всю неделю, от «Финала» до «Гала-концерта» включительно, телезрители отдают свои sms-голоса за сильнейшего из участников. По итогам зрительского sms-голосования, в прямом эфире на «Гала-концерте» и будет объявлено имя победителя конкурса.

Система баллов 
 Каждое выступление оценивается членами жюри по системе «Пяти лучей».
 Каждый луч эквивалентен 20 процентам-баллам.
 Судейство происходит прямо на глазах у участников.
 Каждый из участников заведомо обладает 100 баллами. Когда кто-то из пяти членов жюри голосует против (гасит луч звезды) — он лишает исполнителя 20 баллов.
 Чем больше баллов участник сумеет сохранить до конца своего выступления, тем у него будет больше шансов перейти в следующий этап конкурса.
 Если во время выступления участника все члены жюри проголосовали против (погасили лучи звезды), то выступление участника будет досрочно остановлено.
 Со «Второго тура» и до «Полуфинала» к баллам членов жюри добавляются и баллы от телезрителей.
 Учёт sms-сообщений телезрителей ведётся в процентном эквиваленте от общего числа проголосовавших в целом за всех участников. Проценты проголосовавших от каждого субъекта Российской Федерации суммируются и переводятся для удобства и простоты восприятия зрителей в баллы.
 Победителя конкурса определяют только телезрители. Участник, получивший наибольшее число зрительских sms-сообщений, становится победителем «Новой звезды».

Гимн «Новой звезды» 
Автор: Александр Каменский

Исполнитель: Зара

Оглянись, вокруг так много разных чудес!
Это — жизнь, захочешь — сможешь достать до небес.
Ты поверь, что просто нет на свете преград.
Сделай шаг для себя, не ради всех наград.

ПРИПЕВ (4 раза)
Вперёд за мечтой, в небо птицей
Лети навстречу ветру,
И новой звездой загорится
Любовь, наполняя сердца.

Первый сезон

Первый тур

Первый выпуск (эфир от 07.02.2015) 

В первом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Игорь Бутман, Вадим Ананьев.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Второй выпуск (эфир от 14.02.2015) 
Во втором выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Игорь Бутман, Вадим Ананьев.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Третий выпуск (эфир от 21.02.2015) 
В третьем выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Игорь Бутман, Вадим Ананьев.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Четвёртый выпуск (эфир от 28.02.2015) 
В четвёртом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Вадим Ананьев.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Пятый выпуск (эфир от 07.03.2015) 
В пятом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Вадим Ананьев.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Шестой выпуск (эфир от 14.03.2015) 
В шестом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Игорь Бутман, Вадим Ананьев.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Седьмой выпуск (эфир от 21.03.2015) 
В седьмом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Вадим Ананьев.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Второй тур

Первый выпуск (эфир от 28.03.2015) 
В первом выпуске второго тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Вадим Ананьев.

Имена шести полуфиналистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений.
Голосование телезрителей продлилось до 23:59 1 апреля 2015 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Второй выпуск (эфир от 04.04.2015) 
Во втором выпуске второго тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Вадим Ананьев.

Имена шести полуфиналистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений.
Голосование телезрителей продлилось до 23:59 8 апреля 2015 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Третий выпуск (эфир от 11.04.2015) 
В третьем выпуске второго тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Вадим Ананьев.

Имена шести полуфиналистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений.
Голосование телезрителей продлилось до 23:59 15 апреля 2015 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Четвёртый выпуск (эфир от 18.04.2015) 
В четвёртом выпуске второго тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Вадим Ананьев.

Имена шести полуфиналистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений.
Голосование телезрителей продлилось до 23:59 22 апреля 2015 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Полуфинал

Первый выпуск (эфир от 25.04.2015) 
В первом полуфинале участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Вадим Ананьев.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений.
Голосование телезрителей продлилось до 18:00 26 апреля 2015 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в Гала-концерт.

Второй выпуск (эфир от 02.05.2015) 
Во втором полуфинале участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Юрий Николаев, Александр Маршал, Вадим Ананьев.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений.
Голосование телезрителей продлилось до 18:00 3 мая 2015 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в Гала-концерт.

Финал (эфир от 05.05.2015) 
Ведущие Финала: Алексей Пиманов и Юрий Николаев.

24 участника из двух Полуфиналов, члены жюри Василий Бархатов и Зара вместе с ведущими вспоминали самые яркие моменты телепроекта, а в самом конце выпуска огласили имена 16 финалистов проекта «Новая звезда»: 12 из них явились лидерами SMS-голосования телезрителей в каждом из Полуфиналов, а 4 участника пропустили в Гала-концерт члены жюри, ранее ставившие в предыдущих трёх турах по 100 баллов каждому из них три раза подряд.

Имя победителя проекта определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений.

Приём голосов завершился в прямом эфире во время Гала-концерта «Новой звезды» 10 мая 2015 года.

Финалисты

Гала-концерт (эфир от 10.05.2015) 
Ведущие Гала-концерта: Сергей Безруков, Аврора, Дмитрий Полонский (голос за кадром).

Имя главного победителя проекта и обладателя 1 000 000 рублей определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений, а трёх других победителей единогласно выбрали члены жюри.

Приём SMS-сообщений от телезрителей завершился в прямом эфире во время Гала-концерта «Новой звезды» 10 мая 2015 года.

Золотым цветом помечены Субъекты Российской Федерации, одержавшие победу в Гала-концерте.

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Второй сезон

Первый тур

Первый выпуск (эфир от 30.01.2016) 
В первом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

В начале выпуска Максим Дунаевский, Зара, Денис Майданов и Юрий Николаев исполнили песню Максима Дунаевского и Наума Олева «Ветер перемен» (из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Второй выпуск (эфир от 06.02.2016) 
Во втором выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Третий выпуск (эфир от 13.02.2016) 
В третьем выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Елена Лаптандер, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Четвёртый выпуск (эфир от 22.02.2016) 
В четвёртом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Пятый выпуск (эфир от 27.02.2016) 
В пятом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Шестой выпуск (эфир от 05.03.2016) 
В шестом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Седьмой выпуск (эфир от 12.03.2016) 
В седьмом выпуске первого тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие во второй тур.

Второй тур

Первый выпуск (эфир от 19.03.2016) 
В первом выпуске второго тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Имя одного полуфиналиста выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 23 марта 2016 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Второй выпуск (эфир от 26.03.2016) 
Во втором выпуске второго тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Имя одного полуфиналиста выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 30 марта 2016 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Третий выпуск (эфир от 02.04.2016) 
В третьем выпуске второго тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Имя одного полуфиналиста выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 6 апреля 2016 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Четвёртый выпуск (эфир от 09.04.2016) 
В пятом выпуске второго тура участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Имя одного полуфиналиста выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 13 апреля 2016 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Полуфинал

Первый выпуск (эфир от 16.04.2016) 
В первом полуфинале участников оценивали: Дмитрий Харатьян, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 19 апреля 2016 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в Гала-концерт.

Второй выпуск (эфир от 23.04.2016) 
Во втором полуфинале участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Денис Майданов.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 26 апреля 2016 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в Гала-концерт.

Финал (эфир от 30.04.2016) 
Ведущие Финала: Оскар Кучера и Зара.

24 участника из двух Полуфиналов, члены жюри Василий Бархатов, Юрий Николаев и Денис Майданов вместе с ведущими вспоминали самые яркие моменты телепроекта, а в самом конце выпуска огласили имена 14 финалистов проекта «Новая звезда»: 10 из них явились лидерами SMS-голосования телезрителей в каждом из Полуфиналов, а 4 участника пропустили в Гала-концерт члены жюри, ранее ставившие в предыдущих трёх турах по 100 баллов каждому из них три раза подряд.

Имя победителя проекта определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений.

Приём голосов завершился в прямом эфире во время Гала-концерта «Новой звезды» 7 мая 2016 года.

Финалисты

Гала-концерт (эфир от 07.05.2016) 
Ведущие Гала-концерта: Оскар Кучера, Зара.

Имя главного победителя проекта и обладателя 1 000 000 рублей определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений, а двух других победителей единогласно выбрали члены жюри.

Приём SMS-сообщений от телезрителей завершился в прямом эфире во время Гала-концерта «Новой звезды» 7 мая 2016 года.

Золотым цветом помечен Субъект Российской Федерации, одержавший победу в Гала-концерте.

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Третий сезон

Отборочные этапы

Первый выпуск (эфир от 01.01.2018) 
В первом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Второй выпуск (эфир от 01.01.2018) 
Во втором выпуске отборочного этапа участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Третий выпуск (эфир от 02.01.2018) 
В третьем выпуске отборочного этапа участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Четвёртый выпуск (эфир от 02.01.2018) 
В четвёртом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Пятый выпуск (эфир от 03.01.2018) 
В пятом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Шестой выпуск (эфир от 03.01.2018) 
В шестом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Анита Цой, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Седьмой выпуск (эфир от 04.01.2018) 
В седьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Василий Бархатов, Елена Комарова, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Восьмой выпуск (эфир от 04.01.2018) 
В восьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Анита Цой, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Полуфинал

Первый выпуск (эфир от 05.01.2018) 
В первом полуфинале участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 8 января 2018 года (по московскому времени).

В начале выпуска Зара исполнила песню Андрея Эшпая и Евгения Евтушенко «А снег идёт» (из к/ф «Карьера Димы Горина»).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Второй выпуск (эфир от 06.01.2018) 
Во втором полуфинале участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 8 января 2018 года (по московскому времени).

В начале выпуска Александр Шевченко исполнил песню «Падаю в любовь».

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Финал (эфир от 07.01.2018) 
В финале участников оценивали: Василий Бархатов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Имя главного победителя проекта и обладателя 1 000 000 рублей определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений, а двух других победителей единогласно выбрали члены жюри.

Приём SMS-сообщений от телезрителей завершился в 23:59 8 января 2018 года (по московскому времени).

В начале выпуска Максим Дунаевский, Зара и Дмитрий Харатьян исполнили песню Максима Дунаевского и Леонида Дербенёва «Ах, этот вечер» (из к/ф «Ах, водевиль, водевиль...»), а в конце выпуска Олег Масленников-Войтов исполнил песню «У обелиска».

Золотым цветом помечен Субъект Российской Федерации, одержавший победу в финале.

Гала-концерт (эфир от 25.03.2018) 
Ведущие Гала-концерта: Оскар Кучера, Зара и Дмитрий Харатьян.

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Четвёртый сезон

Отборочные этапы

Первый выпуск (эфир от 23.12.2018) 
В первом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Олег Масленников-Войтов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Второй выпуск (эфир от 24.12.2018) 
Во втором выпуске отборочного этапа участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Олег Масленников-Войтов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Третий выпуск (эфир от 25.12.2018) 
В третьем выпуске отборочного этапа участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Олег Масленников-Войтов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Четвёртый выпуск (эфир от 26.12.2018) 
В четвёртом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Олег Масленников-Войтов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Пятый выпуск (эфир от 27.12.2018) 
В пятом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Олег Масленников-Войтов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Шестой выпуск (эфир от 28.12.2018) 
В шестом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Олег Масленников-Войтов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Седьмой выпуск (эфир от 29.12.2018) 
В седьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Олег Масленников-Войтов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Восьмой выпуск (эфир от 30.12.2018) 
В восьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Олег Масленников-Войтов.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Полуфинал

Первый выпуск (эфир от 02.01.2019) 
В первом полуфинале участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юрий Маликов.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 12 января 2019 года (по московскому времени).

В начале выпуска Зара, Оскар Кучера и Максим Дунаевский исполнили песню Джорджа Майкла «Last Christmas», а в конце выпуска Тимур Томаев исполнил песню «Кем ты создана».

Синим цветом помечены субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Второй полуфинал (выпуск от 03.01.2019) 
Во втором полуфинале участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юрий Маликов.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 12 января 2019 года (по московскому времени).

В начале выпуска Алиса Супронова исполнила песню «Здесь и сейчас», а в конце выпуска Ксения Барышева исполнила песню «Если бы я была тобой».

Синим цветом помечены субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Финал (эфир от 04.01.2019) 
В финале участников оценивали: Леонид Якубович, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юрий Маликов.

Имя главного победителя проекта и обладателя 1 000 000 рублей единогласно выбрали члены жюри.

Приём SMS-сообщений от телезрителей завершился в 23:59 12 января 2019 года (по московскому времени).

Золотым цветом помечен Субъект Российской Федерации, одержавший победу в финале.

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Гала-концерт (эфир от 09.05.2019) 
Ведущие Гала-концерта: Оскар Кучера и Зара.

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Пятый сезон

Отборочные этапы

Первый выпуск (эфир от 31.12.2019) 
В первом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Второй выпуск (эфир от 31.12.2019) 
Во втором выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Третий выпуск (эфир от 31.12.2019) 
В третьем выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Четвёртый выпуск (эфир от 31.12.2019) 
В четвёртом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Пятый выпуск (эфир от 31.12.2019) 
В пятом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Шестой выпуск (эфир от 31.12.2019) 
В шестом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Седьмой выпуск (эфир от 31.12.2019) 
В седьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Восьмой выпуск (эфир от 31.12.2019) 
В восьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в полуфинал.

Полуфиналы

Первый полуфинал (эфир от 02.01.2020) 
В первом полуфинале участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 12 января 2020 года (по московскому времени).

В начале выпуска Зара исполнила песню «На двоих».

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Второй полуфинал (эфир от 03.01.2020) 
Во втором полуфинале участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 12 января 2020 года (по московскому времени).

В начале выпуска Юлия Савичева исполнила песню «Любовь найдёт».

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Финал (эфир от 04.01.2020) 
В финале участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имя главного победителя проекта и обладателя 1 000 000 рублей единогласно выбрали члены жюри.

Приём SMS-сообщений от телезрителей завершился в 23:59 12 января 2020 года (по московскому времени).

В начале выпуска Оскар Кучера, Зара и Юлия Савичева исполнили песню Максима Леонидова «На любой стороне земли».

Золотым цветом помечен помечен Субъект Российской Федерации, одержавший победу в финале.

Шестой сезон

Отборочные этапы

Первый выпуск (эфир от 17.04.2021) 
В первом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 18 апреля 2021 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Второй выпуск (эфир от 24.04.2021) 
Во втором выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 25 апреля 2021 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Третий выпуск (эфир от 01.05.2021) 
В третьем выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 2 мая 2021 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Четвёртый выпуск (эфир от 08.05.2021) 
В четвёртом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 9 мая 2021 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Пятый выпуск (эфир от 15.05.2021) 
В пятом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 16 мая 2021 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Шестой выпуск (эфир от 22.05.2021) 
В шестом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 23 мая 2021 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Седьмой выпуск (эфир от 29.05.2021) 
В седьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 30 мая 2021 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Восьмой выпуск (эфир от 05.06.2021) 
В восьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 6 июня 2021 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Финал 
В финале участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имя главного победителя проекта и обладателя 1 000 000 рублей единогласно выбрали члены жюри.

Первый выпуск (эфир от 13.06.2021)

Конкурсная программа 
Золотым цветом помечен Субъект Российской Федерации, одержавший победу в финале.

Внеконкурсная программа

Второй выпуск (эфир от 14.06.2021)

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Седьмой сезон

Отборочные этапы

Первый выпуск (эфир от 09.04.2022) 
В первом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 10 апреля 2022 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Второй выпуск (эфир от 16.04.2022) 
Во втором выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 17 апреля 2022 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Третий выпуск (эфир от 23.04.2022) 
В третьем выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 24 апреля 2022 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Четвёртый выпуск (эфир от 30.04.2022) 
В четвёртом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 1 мая 2022 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Пятый выпуск (эфир от 07.05.2022) 
В пятом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 8 мая 2022 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Шестой выпуск (эфир от 14.05.2022) 
В шестом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Дмитрий Харатьян.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 15 мая 2022 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Седьмой выпуск (эфир от 21.05.2022) 
В седьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Наргиз.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 22 мая 2022 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Восьмой выпуск (эфир от 28.05.2022) 
В восьмом выпуске отборочного этапа участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Наргиз.

Имена финалистов выпуска определили телезрители посредством отправки SMS-сообщений. Голосование телезрителей продлилось до 23:59 29 мая 2022 года (по московскому времени).

Синим цветом помечены Субъекты Российской Федерации, прошедшие в финал.

Финал (эфир от 12.06.2022) 
В финале участников оценивали: Роман Емельянов, Зара, Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева.

Имя главного победителя проекта и обладателя 1 000 000 рублей единогласно выбрали члены жюри.

Конкурсная программа 
Золотым цветом помечен Субъект Российской Федерации, одержавший победу в финале.

Внеконкурсная программа

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Официальный Телеграмм канал "Новой звезды" https://t.me/newstar_tv

Телепередачи телеканала «Звезда»
Телевизионные музыкальные конкурсы
Музыкальные фестивали по алфавиту
Шоу талантов
Телепередачи, запущенные в 2015 году